Bundesliga 2018/2019 (znana jako Tipico Bundesliga ze względów sponsorskich)
była 107. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Austrii.
Liga została powiększona  z 10 do 12 drużyn, które w okresie od 27 lipca 2018 do 26 maja 2019 rozegrały 32 kolejki meczów. 
Wprowadzono nowy format, w ramach którego po 22 meczach liga dzieliła się na dwie grupy, sześć najlepszych drużyn grało w grupie mistrzowskiej, pozostałe w grupie spadkowej.
Punkty zdobyte w sezonie zasadniczym zostały zmniejszone o połowę (i zaokrąglone w dół).
Sezon zakończyły play-offy o miejsce w Lidze Europy.
Red Bull Salzburg zdobył szósty tytuł z rzędu, a 13. w swojej historii.

Drużyny

Faza zasadnicza

Faza finałowa

Baraże o Ligę Europy 
Sturm Graz wygrał dzięki bramkom wyjazdowym z Rapid Wien finał baraży o miejsce w Lidze Europy UEFA na sezon 2019/2020.

Drabinka

Półfinał

Finał

Najlepsi strzelcy 

Źródło: bundesliga.at.

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Austria 2018/19 - rsssf
 tipico - Bundesliga - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Österreichische Fußball-Bundesliga
 UNIQA ÖFB Cup

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
2018 w Austrii
2019 w Austrii
2018 w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej